— железнодорожная станция на линии линии Кэйо расположенная в районе Сэтагая.

Планировка станции 
Платформа островного типа и 2 пути, расположены на уровне земли.

Близлежащие станции